DVV-Pokal 2020/2021 är en volleybolltävling som utspelade sig mellan 7 november 2020 och 28 februari 2021. Det var den 31:a upplagan av turneringen och 11 lag deltog. Schweriner SC vann turneringen för sjungde gången genom att besegra SC Potsdam i finalen.  Lauren Barfield utsågs till mest värdefulla spelare..

Regelverk 
I turneringen deltog 11 lag från Bundesliga. Tävlingen genomfördes i cupformat där vinnaren av DVV-Pokal 2019/2020 samt tre andra lag gick direkt in i kvartsfinal medan övriga lag började med att spela åttondelsfinaler. Alla möten avgjordes i en direkt avgörande match. Lottning av turneringen genomfördes 12 juni 2020.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter 

Sportåret 2020
Sportåret 2021
 2020-2021
Volleybollsäsongen 2020/2021